Minoa (griechisch ) bezeichnet:

in der antiken Geographie:

 Minoa (Akrotiri), eine Stadt auf Kreta, beim heutigen Marathi auf der Halbinsel Akrotiri, etwa 5 km südöstlich vom Flughafen Chania 
 Minoa (Kreta), eine Stadt an der Nordostküste von Kreta, beim heutigen Pachia Ammos
 Minoa (Amorgos), eine Stadt auf der Insel Amorgos
 Minoa (Siphnos), eine Stadt auf der Insel Sifnos
 ein Vorgebirge der Peloponnes, heute Monemvasia
 Minoa (Megara), eine kleine Insel vor Megara
 ein anderer Name der Insel Paros
 eine Stadt auf Sizilien, siehe Herakleia Minoa

Außerdem:
 Minoa (Gattung), eine Schmetterlingsgattung aus der Familie der Spanner
 Minoa (New York), ein Dorf in Onondaga County, New York, USA
 Minoa (Schiff),  Nachbildung eines minoischen Ruderschiffs aus dem 15. Jahrhundert v. Chr.

Siehe auch:
 Minoer, Weiterleitung auf Minoische Kultur